Great Bend (Kansas), siège du comté de Barton ;
 Great Bend (New York) ;
 Great Bend (Dakota du Nord) ;
 Great Bend (Pennsylvanie) ;

Homonymie de localités aux États-Unis